Алексей Рыбако́в:
 Макушинский (Рыбаков), Алексей Анатольевич (род. 1960) — русский писатель и литературовед.
 
 Рыбаков, Алексей Миронович (1925—2016) — советский партийный деятель.
 Рыбаков, Алексей Филиппович (1910—1945) — Герой Советского Союза.